Jérémy Chardy e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Amburgo.

In finale Marcel Granollers e David Marrero hanno sconfitto Marcus Daniell e Marcelo Demoliner con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  André Sá (primo turno, ritirati)
  Marcel Granollers /  David Marrero (campioni)

<li> Nicholas Monroe /  Artem Sitak (quarti di finale)
<li> Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (finale)

Alternate 
  Roberto Carballés Baena /  Tarō Daniel (primo turno)

Wildcard 

  Isak Arvidsson /  Fred Simonsson (quarti di finale)

<li> Markus Eriksson /  Milos Sekulic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2016
ATP World Tour 2016